Вышедки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Вышедки — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Вышедки — деревня в Городокском районе Витебской области.